Аббревиатура PSL может подразумевать следующее:

 PSL () — польская политическая партия центристского толка, образованная 5 мая 1990 года.

 PSL () — один из диалектов компьютерного языка ЛИСП.

Также термин PSL может служить обозначением:
 PSL () — румынская снайперская винтовка, созданная на базе советского пулемета РПК.
 PSL — проективная специальная линейная группа.